Ко́рсаков — русская фамилия и топоним. Корсаковы — древний дворянский род.

 Известные носители 
 
 Корсаков, Андрей Борисович (1946—1991) — советский скрипач.
 
 Корсаков, Власий — монастырский слуга XVII века.
 Корсаков, Георгий Аркадьевич (1901—1984) — генерал-майор советских спецслужб.
 
 Корсаков, Иван Ассигкритович (1850—1912) — юрист, депутат I-ой Государственной думы от Новгородской губернии.

 Корсаков, Лонгин Фёдорович (ум. 1872) — российский генерал-майор Русской императорской армии.
 Корсаков, Михаил Семёнович (1826—1871) — российский генерал-лейтенант, Восточно-Сибирский генерал-губернатор.
 Корсаков, Никита Васильевич (1821—1890) — генерал от инфантерии.
 
 
 Корсаков, Семён Николаевич (1787—1853) — русский дворянин, изобретатель.

Составные фамилии

Дондуков-Корсаков

Римский-Корсаков 

  Топоним 
 Корсаков — город в Сахалинской области России.
 Корсаков — станция Сахалинского региона ДВЖД в данном городе.
 Корсаков — аэродром в Сахалинской области

 Другие значения 
 
 Корсакас
 
 
 
 Карсакова